Zkratka (značka) CSO může znamenat: 

 Colour-Separation Overlay – Je technika kompozice dvou obrazových vrstev do výsledného obrazu (color keying – klíčování).
 Compressed ISO Disk Image – Je metoda komprese pro formát obrazu ISO. Ta se používá ke kompresi PlayStation Portable UMD hry, a je alternativou k metodě .dax komprese. Je také někdy nazývána "CISO".
 varianta chemického vzorce karbonylsulfidu